Ahtam Nazarov – calciatore tagiko
 Ambarcum Ivanovič Bek-Nazarov – regista cinematografico sovietico
 Dilšod Nazarov – martellista tagiko
 Dimitrij Nazarov – calciatore azero
 Vladimir Aleksandrovič Nazarov – regista sovietico